Федосеевское — пресноводное озеро на территории городского поселения Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км².

Форма озера треугольная. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С запада озеро соединяется с озером Запоповьем, через которое протекает река Небло, впадающая в Белое море.

На северо-восточном берегу водоёма располагается село Федосеевка.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000000060.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания 

Бассейн Кандалакшского побережья
Озёра Кандалакшского района